Illés Jenő (1877–1951) filmrendező, operatőr.
 Illés Jenő (1930–1999) kritikus